Карлос Моја је освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита са 7:5, 7:6(7:5).

Носиоци

 Лејтон Хјуит (финале)
 Марат Сафин (прво коло)
 Томи Хас (прво коло)
 Тим Хенман (друго коло)
 Јевгениј Кафељников (прво коло)
 Андре Агаси (четвртфинале)
 Алберт Коста (друго коло)
 Хуан Карлос Фереро (полуфинале)
|
  Томас Јохансон ''(прво коло) 
  Роџер Федерер ''(прво коло) 
  Себастијан Грожан ''(прво коло) 
  Енди Родик ''(четвртфинале) 
  Јиржи Новак ''(прво коло) 
  Давид Налбандијан ''(прво коло) 
  Пит Сампрас ''(друго коло) 
  '''Карлос Моја (победник) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2002.